Asz-Szahanijja (arab. الشحانية, Ash-Shaḥānīyah) – miasto w środkowym Katarze, w prowincji Ar-Rajjan; 35,4 tys. mieszkańców (2010).

Miasta w Katarze